Die OHL-Saison 1988/89 war die 9. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Kitchener Rangers gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy. Im anschließenden Playoff-Finale setzten sich die Peterborough Petes gegen die Niagara Falls Thunder durch und sicherten sich so ihren sechsten J. Ross Robertson Cup.

Änderungen 
Die Hamilton Steelhawks zogen nach Niagara Falls um und firmierten dort fortan als Niagara Falls Thunder. Zudem benannten sich die Kingston Canadians in Kingston Raiders um.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Bester Torschütze wurde Robert Cimetta von den Toronto Marlboros mit 55 Treffern.

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1988/89 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1988/89 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1989

Weblinks 
 OHL 1988/89 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1988/89